KOW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ganzhou (Cina)